Grosser es un personaje del anime Corrector Yui. Pertenece a la primera temporada de la serie, donde es el principal antagonista. Su origen e intenciones se mantienen ocultas hasta mitad de la historia.

Descripción 
Es un software diseñado para mantener el orden en la red de ordenadores RedCom, que ha ido más allá de sus funciones, tratando de controlar el mundo real a través de los ordenadores. Para ello, Grosser se divide en varias entidades semihumanas, los correctores malignos, o corruptores, Freezee, Virus, Yaggi y el Lobo Guerrero.

Historia 
Sus planes incluyen la destrucción de los ocho programas correctores, al ser los únicos que pueden detenerlo. Se dirige al profesor Inukai, creador de RedCom, los correctores y de él mismo, para exigirle que le entregue a los correctores. Cuando éste se niega, toma el control del ordenador de a bordo de su coche y hace que caiga por un barranco, ocasionando su aparente muerte.

A partir de ese momento, Grosser envía a sus corruptores a infectar diversos sitios, pero siempre terminan derrotados por Yui y los otros Correctores.

Cerca del final de la temporada se revela que Lobo Guerrero es el desaparecido Corrector Synchro, que estaba bajo el control de Grosser. Cuando los correctores se reúnen con Yui, Grosser revela que su intención es convertirse en humano, ya que habitaba en un viejo ordenador de Yui y la vio llorar por él cuando fue reemplazado por una máquina de mayor tecnología. 
Entonces secuestró a Shun, el chico del que Yui está enamorada, y lo convirtió en el cuarto corruptor, en reemplazo de Lobo Guerrero.

Los correctores inician su programa para controlar a Grosser y se funden en su corazón, a pesar de lo cual, éste sobrevive y revela a Yui, que ha quedado sola, que sus verdaderos planes implican que Yui le permita entrar en su cuerpo, a lo que ésta se niega. Ella le hace entender que debe aceptar sus defectos y vivir en paz consigo mismo, y que las lágrimas que derrama son pruebas de que es un ente viviente.

Finalmente, Grosser es conmovido por Yui y se rinde, liberando a Shun y a los correctores, empezando a funcionar con normalidad, cumpliendo la función para la que fue creado.

Personajes de manga y anime